Exit může být:
 exit – dálniční zařízení, v jiném významu též označení pro nouzový východ z budovy
 Exit (ekonomika) – termín z oblasti ekonomiky označující budoucí opuštění nějaké transakce (odchod či prodej podílu ve firmě; emigrace do země, kde jsou nižší daně atd.)

Informatika
 exit (systémové volání) – systémové volání jádra operačního systému
 exit (Unix) – příkaz v některých programovacích jazycích

Kultura
 Exit (film) – švédský film z roku 2006
 Anděl Exit – český film z roku 2000, režie Vladimír Michálek

Související články 
 exitus
 Exit strategie